Льенсе () — каталанская фамилия. Известные носители:

 Льенсе, Рене (1913—2014) — французский футболист и тренер каталанского происхождения.
 Бру Льенсе, Франсиско (1885—1962)— испанский футболист, судья и тренер.